Schwäger von Hohenbruck ist der Familienname folgender Personen:

 Eduard Adolf Freiherr Schwäger von Hohenbruck (1862–1909), österreichischer Bezirkshauptmann, siehe Hollabrunn #Ehrenbürger der Gemeinde
 Joseph Freiherr Schwäger von Hohenbruck (1752–1834), österreichischer Feldmarschallleutnant
 Priska Freifrau Schwäger von Hohenbruck (1845–1924), österreichische Schulreformerin und Frauenrechtsaktivistin, siehe Priska von Hohenbruck